John Kinsella (componist) (1932-2021), Iers componist
 John Kinsella (worstelaar) (1950-2020), Australisch worstelaar
 John Kinsella (zwemmer) (1952), Amerikaans zwemmer
 John Kinsella (scheidsrechter) Iers voetbalscheidsrechter